Руа́ () или Ру́а (, ) — имя, фамилия и топоним:

 Руа (также Руас, Руга, Ругила; ум. 434/440) — царь гуннов, дядя Аттилы;

Фамилия 
 Руа, Антуан (1764—1847) — французский граф, политик, финансист и государственный деятель;
 Руа, Габриэль (1909—1983) — франкоканадская писательница;
 Руа, Даниэла (1983) — американская актриса португальского происхождения;
 Руа, Жан де (1425—1495) — французский хронист, историограф короля Людовика XI;
 Руа, Жан-Пьер (1920—2014) — канадский бейсболист;
 Руа, Жиль де (1415—1478) — фламандский хронист и богослов, автор «Анналов Бельгики»;
 
 Руа, Карлос (род. 1992) — колумбийский футболист, полузащитник;
 Руа, Клод (1915—1997) — французский писатель, поэт, публицист;
 Руа, Луи Эжен (1861—1939) — гаитянский банкир, верховный комиссар США на территории Гаити;
 Руа, Маурисиу (род. 1981) — бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC;
 Руа, Микеле (1837—1910) — основатель конгрегации салезианцев, педагог; блаженный Римско-католической церкви;
 Руа, Морис (1905—1985) — канадский кардинал;
 Руа, Морис (1899—1985) — французский учёный-механик;
 Руа, Мурилу (род. 1980) — бразильский боец смешанного стиля;
 Руа, Николя (род. 1997) — канадский хоккеист, нападающий.
 Руа, Оливье (род. 1949) — французский политолог-востоковед, исламовед;
 Руа, Патрик (1957—2011) — депутат Национального собрания Франции от Социалистической партии (2002—2011);
 Руа, Патрик (род. 1965) — канадский хоккеист, голкипер; совладелец и тренер клуба «Квебек Рэмпартс»;
 Руа, Пьер (1880—1950) — французский художник;
 Руа, Пьер-Шарль (1683—1764) — французский писатель, поэт и либреттист;
 Руа, Рене (1894—1977) — французский экономист;
 Руа, Фабьен (род. 1928) — канадский предприниматель и политик;
 Руа, Эрик (род. 1967) — французский футболист, тренер;
 Де ла Руа, Фернандо (1937—2019) — президент Аргентины в 1999—2001 годах;

Топоним 
 Руа — район (фрегезия) в округе Визеу, Португалия;
 Руа — коммуна в департаменте Верхняя Сона, Франция;
 Руа — город и коммуна в департаменте Сомма, Франция;
 Руа — горное озеро в Верхней Савойе на востоке Франции.

См. также 
  (значения)
  (значения)